Hebei kan avse:

Geografi

Kina
 Hebei – provins i Kina 
 Hebei, Tianjin – stadsdistrikt i Tianjins storstadsområde

 Hebei (köpinghuvudort i Kina, Beijing Shi, lat 39,82, long 115,93) – köping i Pekings storstadsområde
 Hebei (köpinghuvudort i Kina, Heilongjiang Sheng, lat 47,55, long 130,45) – köping i Luobeis härad, Hegangs stad på prefekturnivå, Heilongjiang-provinsen
 Hebei (socken) – socken i Keshans härad, Qiqihars stad på prefekturnivå, Heilongjiang-provinsen
 Hebei Jiedao – stadsdelsdistrikt i Jilin

 Hebei Gang – vik i Shandong-provinsen
 Hebei Handan – flygplats i Hebei-provinsen

Annat
 2505 Hebei – asteroid i huvudbältet
 Hebei Iron and Steel – Kinas största stålproducent